Vltavice bezeichnet in Tschechien

 Dolní Vltavice, Ortsteil von Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov
 Horní Vltavice, Gemeinde im Okres Prachatice
 Menší Vltavice, rechter Zufluss zur Moldau
 Větší Vltavice, rechter Zufluss zur Moldau